Dirrell ist der Familienname folgender Personen:

 Andre Dirrell (* 1983), US-amerikanischer Boxer
 Anthony Dirrell (* 1984), US-amerikanischer Boxer